Artjuschenko ist der Familienname folgender Personen:

 Oleksandra Artjuschenko (1911–1990), ukrainische Botanikerin und Paläobotanikerin
 Sinaida Trofimowna Artjuschenko (1916–2003), sowjetische und russische Botanikerin